LPT kan syfta på:

 LPT (enhetsbeteckning) – namn på anslutning i vissa datorsystem
 LPT – de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige, se Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 LPT – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Lampang, Thailand, se Lampang Airport